Февральское — название населённых пунктов в России:

 Февральское — село в Селемджинском районе Амурской области.
 Февральское — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Февральское — посёлок в Полесском районе Калининградской области.

См. также 
 Февральск